Francesco Fortunati – religioso italiano
 Gian Francesco Fortunati – compositore italiano
 Paolo Fortunati – politico, statistico e accademico italiano
 Riccardo Fortunati, noto come Ricky Memphis – attore italiano